URE steht als Abkürzung für:

 Flughafen Kuressaare in Estland (IATA-Code)
 Unión de Radioaficionados Españoles, der nationale spanische Amateurfunk-Verband
 User Range Error, Ortsfehler bei Satellitennavigation, siehe Globales Navigationssatellitensystem #Messabweichungen

Ure steht für
 River Ure, ein Fluss in England
 Ure (Orne), ein Fluss in Frankreich

Ure ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Ure (1778–1857), britischer Mediziner und Professor für Naturgeschichte und Chemie
 Benno Ure (* 1955), österreichisch-deutscher Kinderchirurg und Hochschullehrer
 Ernesto Ure (* 1959), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Mary Ure (1933–1975), schottische Schauspielerin
 Midge Ure (* 1953), britischer Rock-Gitarrist, Sänger und Songschreiber
 Percy N. Ure (1879–1950), britischer Klassischer Archäologe
 Robbie Ure (* 2004), schottischer Fußballspieler
 Stephen Ure (* 1958), australischer Schauspieler

Siehe auch:
 Uhre

Abkürzung